Município de Auburn pode fazer referência aos seguintes municípios estadounidenses:

Município de Auburn, no Estado de Arkansas;
Município de Auburn, no Estado de Kansas;
Município de Auburn, no condado de Clark, Illinois;
Município de Auburn, no condado de Sangamon, Illinois;
Município de Auburn, no Estado de Iowa;
Município de Auburn, no condado de Crawford, Ohio;
Município de Auburn, no condado de Geauga, Ohio;
Município de Auburn, no condado de Tuscarawas, Ohio;
Município de Auburn, no Estado de Pensilvânia;
Município de Nuevo Auburn, no Estado de Minnesota.